Línea A5 puede referirse a:
 La línea 70 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía, antes denominada A5.
 La línea 25 de transporte urbano de la ciudad argentina de Córdoba, antes denominada A5.